Een verkeersweg:
 N928 (België)
 N928 (Nederland), zie Provinciale weg 928

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing